een geografische bestuurlijke eenheid:
Rayon of rajon, een district in meerdere landen van de voormalige Sovjet-Unie
Lijst van rayons van de Elfstedentocht
Rayon (openbaar vervoer), een regio in het openbaar vervoer
een rayon in de evenredige vrachtverdeling; zie Schippersbeurs
voormalige Wegenwacht-rayons in Nederland
Kunstzijde (viscose)